Monaco kan syfta på:

Monaco – furstendöme i Europa
Monaco-Ville – ett administrativt område i staten
AS Monaco – fotbollsklubb i Monaco
Monaco (musikgrupp) – engelsk musikgrupp
Monaco: What's Yours Is Mine – ett sneak 'em up-actionspel utvecklat av Pocketwatch Games från 2013

Personer
Mario Del Monaco (1915–1982), italiensk tenor